Teppich steht für:
 Teppich, gemusterte Gewebe, die seit dem Altertum zum Bekleiden von Wänden (die späteren Tapeten) sowie zum Bedecken von Fußböden, Polstern usw. dienen
 Teppich-Zwergmispel, immergrüner kriechender Strauch
 Teppich (Tennis), einer der vier Beläge eines Platzes im Tennissport

Teppich ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Teppich (1918–2012), deutscher Journalist und antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Robin Teppich (* 1989), deutscher Handballspieler

Siehe auch: